Clarmont kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Clermont-Ferrand, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Clarmont, Vaud, ort och kommun i kantonen Vaud,